Sofia (in greco Σοφία, Sophia) significa saggezza; con questo significato sofia viene usato all'interno di parole composte (per esempio filosofia, teosofia)

Astronomia
 SOFIA  (Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy) – osservatorio stratosferico per l'astronomia ad infrarossi

Geografia
 Bulgaria
 Sofia – capitale della Bulgaria
 Sofia – distretto della Bulgaria
 Grecia
 Sofia (o Gaia) – isola delle Echinadi
 Madagascar
 Sofia – regione del Madagascar
 Sofia – fiume del Madagascar
 Moldavia
 Sofia – comune del distretto di Drochia
 Sofia – comune del distretto di Hîncești
 Stati Uniti
 Sofia – comunità della contea di Union

Onomastica 
 Sofia – nome proprio di persona italiano femminile

Persone 
 Sofia – imperatrice bizantina
 Vinicio Sofia – doppiatore italiano

Musica 
 Sofia – singolo di Álvaro Soler del 2016
 Sofia – singolo di Clairo del 2019

Pagine correlate 
 Sophia
 Sophie